Zama – miasto w Numidii, miejsce bitwy z r. 202 p.n.e.
 Zama – miasto w Japonii